Rede van Duins, ankerplaats in de Noordzee voor Engeland
 verzamelbenaming voor de North Downs en South Downs, die van elkaar gescheiden worden door de Weald